Петкунишки  — топоним:

Белоруссия 
 Петкунишки — деревня, Ахремовецкий сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Петкунишки — деревня, Опсовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Петкунишки — бывший хутор, Плюсский сельсовет, Браславский район, Витебская область